Tenisowy turniej WTA Guangzhou International Women’s Open 2009 odbywa się w dniach 15 – 22 września w chińskim Guangzhou na kortach twardych. Pula nagród wyniosła 220 tysięcy dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona turnieju (wersja archiwalna)

2009 w tenisie ziemnym
2009
2009 w Chinach